"Quitandinha" pode ser:
 Quitandinha, município do Paraná
 Palácio Quitandinha
 Quitandinha (Petrópolis), bairro
 Quitandinha Serenaders, conjunto vocal
 Quitandinha (Timóteo), bairro
 Vila Quitandinha, em Santa Maria

Ver também
 Quitanda

Desambiguações de topônimos